Granskärs kläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Granskärs kläppen, Korpo, Åboland, 
 Granskärs kläppen, Nagu, Åboland,

Se även
Granskär

Robotskapade Finlandförgreningar